Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Němec Tim Pütz s Novozélanďanem Michaelem Venusem, nestartovali společně. Venus nastoupil do souběžně hraného Abierto Mexicano Telcel v Acapulku. Spoluhráčem Pütze se stal krajan Kevin Krawietz, s nímž v úvodním kole nestačil na Glasspoola s Heliövaarou.

Vítězem se stal americko-francouzský pár Maxime Cressy a Fabrice Martin, který ve finále zdolal třetí nasazenou, britsko-finskou dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a první společnou účast ve čtyřhře proměnili v trofej. 25letý Cressy na okruhu ATP Tour vybojoval první deblový titul a pro Martina to bylo osmé takové turnajové vítězství. V úvodním kole vyřadili finalisty z lednového Australian Open, Nyse se Zielińskim.

Nasazení párů

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení páry

Kvalifikanti 
  Andrew Harris /  John-Patrick Smith

Šťastní poražení

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Dubai Tennis Championships 2023